Bürklein ist der Nachname folgender Personen:
Georg Friedrich Christian Bürklein (1813–1872), deutscher Architekt (Münchner Hauptbahnhof, Maximilianstraße in München)
Eduard Bürklein (1816–1871), deutscher Architekt (Rathaus von Fürth)

Siehe auch: Bürklin